Scheifele est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1958-), directeur et avocat allemand ;
 Johann Georg Scheifele (1825-1880), poète allemand de dialecte souabe ;
 Mark Scheifele (1993-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1920-2013), scientifique forestier allemand.

Patronyme germanique